Dederichs ist der Familienname der folgenden Personen:
 Josef Dederichs (1873–1958), deutscher Landschafts-, Marine- und Tiermaler der Düsseldorfer Schule
 Lea Dederichs (* 1995), deutsche Leichtathletin
 Mario Dederichs (1949–2003), deutscher Journalist